Cabure peut désigner :

Toponymes

Cabure : ville et chef-lieu de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón ;
 Cabure : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme